Säsongen 2021 var IFK Göteborgs 116:e säsong, deras 89:e och 45:e raka i Allsvenskan. De tävlade i Allsvenskan 2021 och Svenska cupen 2020/2021. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i februari och därefter ligaspelet som startade i april och avslutades i december.

Spelare

Spelartruppen 2021

Utlånade spelare

Resultat

Träningsmatcher

Allsvenskan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen 2020/2021

Gruppspel

Svenska cupen 2021/2022

Kvalomgång 2

Anmärkningar

Referenser 

Fotboll i Sverige 2021
Fotbollssäsongen 2021 efter lag
2021